Списки известных носителей: мужчин — , женщин — .
Бельские

В российском дворянстве было три рода Бельских (два из них — княжеских), не являвшихся родственниками по отношению друг к другу:
 Бельские (Гедиминовичи) — удельные князья, потомки сына Владимира Ольгердовича, князя Киевского.
 Бельские (Рюриковичи) — безземельные князья, потомки князей Ярославских, род пресёкся около 1750 года.
 Бельские (польская шляхта) — потомки польских и галицких шляхтичей Бельзских, фамилия видоизменилась в русскоязычной среде, некоторые из них также принадлежали к княжеским родам Гедиминовичей.
 Бельские (дворяне) — древний дворянский род.

Также известны:
 Бельские (художники) — известный род русских художников XVIII века.
 Бельские (партизаны) — четыре брата, создавших во время Второй мировой войны в Белоруссии еврейский партизанский отряд.